C27H40O3 – formula molecolare del calcipotriolo
C27H40O3 – formula molecolare del testosterone cipionato

Formule molecolari